(ordre alphabétique)

 Chloé Stefani (1981 -), actrice française ;
 Eric Stefani (1967  -), musicien américain ;
 Graciela Stefani (1960 - ), actrice de télévision et de cinéma argentine ;
 Guglielmo Stefani (1819 - 1861), journaliste italien ;
 Gwen Stefani (1969 -), chanteuse, auteur compositeur et styliste américaine ;
 Irene Stefani (1891 - 1930), religieuse italienne de la congrégation des Sœurs Missionnaires de la Consolata ;
 Thelma Stefani (1948-1986), actrice, danseuse et meneuse de revue argentine.

Divers 
 (4624) Stefani, astéroïde de la ceinture principale ;
 Agence Stefani, première agence de presse italienne.